

Siège 

L' Hôtel de la métropole (Bordeaux Métropole) est situé dans le quartier Mériadeck à Bordeaux. Il se présente sous la forme d'une tour qui s'élève à  pour 24 niveaux. Sa construction date de 1977 et la tour de la communauté urbaine de Bordeaux a été inaugurée en 1978.

Il s'agit d'un des rares immeuble de grande hauteur (IGH) de Bordeaux et le troisième plus haut bâtiment de Bordeaux.

L'immeuble a été rénové en 2013, dans une démarche de haute qualité environnementale (HQE). Cette opération de rénovation complète vise à mettre ce bâtiment aux nouvelles normes de confort et de sécurité.

Annexe 

Non loin de la tour, cours du Maréchal-Juin, se situe l'immeuble «Laure Gatet», inauguré le . Ce nouveau bâtiment de Bordeaux Métropole est le premier espace public à énergie positive en Aquitaine, c'est-à-dire dont les bureaux produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Le bâtiment possède une façade constituée de panneaux photovoltaïques décorés, de couleur rose et verte. Il a été conçu par les architectes bordelais BDM (Joël Maurice et associés)

Références

Liens externes 

Gratte-ciel construit en 1977
Gratte-ciel en France
Urbanisme à Bordeaux
Bordeaux Métropole
Bordeaux Centre